Zdráhal je české příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Alois Zdráhal (1857–1938) – český matematik a učitel
 Jan Zdráhal (* 1991) – český lední hokejista
 Luděk Zdráhal (* 1969) – český fotbalista
 Patrik Zdráhal (* 1995) – český lední hokejista
 Pavel Zdráhal (* 1971) – český lední hokejista

 v přechýlené podobě

 Nikola Zdráhalová (* 1996) – česká rychlobruslařka

 podobná příjmení
 Ondřej Zdráhala (* 1983) – český házenkář
 Richard Zdráhala (1912–1977) – československý voják